Pain steht für:

 eine schwedische Metal-Gruppe, siehe Pain
 Pain (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift
 Pain (Film), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2011
 Pain (Format), das XML-Format zur Einreichung von Überweisungen und Lastschriften im SEPA-Zahlungsverkehr, siehe Europäischer Zahlungsraum
 Pain (Computerspiel), Computerspiel für die PlayStation 3 aus dem Jahr 2007
 Burg Pain, Oberösterreich
 Pain-Firnfeld, Firnfeld in der Ross Dependency, Antarktika
 Pain Mesa, Tafelberg im Viktorialand, Antarktika

Pain ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pain Ratu (* 1929), indonesischer Geistlicher, Altbischof von Atambua
 Arthur Charles Davy Pain (1901–1971), britischer Gemmologe und Mineraloge
 César Pain (1872–1946), französischer Architekt
 Connor Pain (* 1993), australischer Fußballspieler
 Debbie Pain (* 1962), britische Naturschutzbiologin und Ökotoxikologin
 Edward Pain (1925–2000), australischer Ruderer
 Jean Pain (1928–1981), französischer Erfinder
 Jeff Pain (* 1970), kanadischer Skeletonfahrer
 Mélanie Pain, französische Sängerin
 Melissandre Pain (* 1995), französische Bahnradsportlerin 

Siehe auch:

 Paine
 Payne
 Pein (Begriffsklärung)